Subsurface steht für:

 Subsurface (DJ-Duo), DJ-Duo aus Südtirol
 Subsurface (Software), OpenSource-Divelog-Software